Le sigle TPS peut désigner :
 en français :
 Le système de transmission par le sol est désigné aussi par TPS (Transmission Par Sol) ;
 tert-butyldiphénylsilyle, un groupe protecteur en chimie ; 
 TPS, soit Télévision Par Satellite ;
 Télécom Physique Strasbourg, une école d'ingénieur française ;
 Système de production de Toyota, soit Toyota Production System ;
 Temps, tps est une abréviation courante de ce mot ;
 Taxe sur les produits et services, l'équivalent canadien de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
 Toute petite section, une des classes de l'école maternelle en France ;
 Texte Parlant Simple, un logiciel traitement de texte avec synthèse vocale produit par la SARL VERSI ;
 Temps Partiel Séniors ;
 Troubles PsychoSociaux.

 en anglais :
 Third person shooter, un type de jeu vidéo appelé jeu de tir à la troisième personne ou jeu de tir objectif en français - par opposition à FPS (First-person shooter), jeu de tir à la première personne ;
 Theorem Prover System, un logiciel de démonstration automatique ;
 Toyota Production System, le système de production Toyota, aussi appelé Lean ;
 Transaction Processing System, en français système de traitement transactionnel ;
 Treatment planning system, en français système de planification de traitement permettant la préparation du plan de traitement d'un patient en radiothérapie ;
 Trailer Park Sex, un groupe post-hardcore et metalcore allemand, de Hambourg-Sankt Pauli ;
 Thermal Protective Suit, une combinaison de survie flottante développée par Guy Cotten permettant de se préserver de l'hypothermie en cas d'immersion prolongée dans l'eau froide.

 en finnois :
 TPS (football), un club de football de la ville de Turku ;
 TPS (hockey sur glace), un club de hockey sur glace de la ville de Turku ;
 TPS (féminines) (Turun Palloseura), un club de football féminin de Turku.
 dans le domaine du divertissement et du multimédia :
 TPS, un système d'arcade commercialisé par la société Tecmo.